Бомонт (; ) — городской район Дублина в Ирландии, находится в административном графстве Дублин (провинция Ленстер).

В 1764—1855 годах здесь находился дом семьи Гиннессов. Оригинал договора аренды теперь хранится в Национальном музее Ирландии.

Примечания 

Населённые пункты и районы города-графства Дублин